Italian Open 2001, жінки, парний розряд відбувся з 14 по 20 травня 2001 року.

Ліза Реймонд і Ренне Стаббс були чинними чемпіонками.

Кара Блек і Олена Лиховцева виграли титул, перемігши у фіналі пару Паола Суарес і Патрісія Тарабіні з рахунком 6–1, 6–1.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Draws

Жінки, парний розряд
Відкритий чемпіонат Італії, парний розряд